Chabbi ist der Familienname folgender Personen:

 Lassaad Chabbi (* 1961), österreichischer Fußballtrainer
 Seifedin Chabbi (* 1993), tunesisch-österreichischer Fußballspieler